

Sigle 
 Embrace, Extend and Extinguish ("Abbraccia, estendi ed estingui") – espressione critica usata per indicare la politica di Microsoft tesa a mettere i concorrenti fuori gioco, forzandoli a usare tecnologie non standard.
 Eastern Equine Encephalitis – malattia infettiva virale
 Extreme Energy Events (EEE) – progetto di ricerca promosso dal CERN e dall'INFN
 Electrical and Electronic Equipment (EEE) - Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Chimica 
 EEE – composto chimico

Codici 
 eee – codice ISO 639-3 della lingua e

Informatica 
 Eee – subnotebook di ASUS